Hak oder Hák ist der Familienname folgender Personen:
 Miroslav Hák (1911–1978), tschechischer Fotograf
 Pavel Hak (* 1962), französischer Schriftsteller und Dramatiker
 Yvonne Hak (* 1986), niederländische Mittelstreckenläuferin

HAK ist die Abkürzung für:
 Hagener Aktivisten-Kreis, Wählergruppe
 HAK Association (ehemals HAK Foundation), eine Nichtregierungsorganisation aus Osttimor
 Handelsakademie, eine berufsbildende höhere Schule in Österreich
 Hamburgische Architektenkammer
 Hausanschlusskasten
 Helsingin Atleettiklubi, Sportverein aus Helsinki
 Hilfe für das autistische Kind e.V.
 Hrvatski Autoklub, ein kroatischer Automobilklub
 Flughafen Haikou-Meilan, China, nach dem IATA-Code

hak steht für:
 Hakka (Sprache), eine chinesische Sprache (nach ISO 639-3)

Siehe auch:
 Haak
 Haack
 Haakh
 Hack (Begriffsklärung)
 Haag
 Hag (Begriffsklärung)

HAK